Ahm bezeichnet:
 alternativ Ohm (Flüssigkeitsmaß)

Ahm ist der Familienname folgender Personen:
 Povl Ahm (1926–2005), dänischer Tragswerkplaner und Ingenieur
 Tonny Ahm (1914–1993), dänische Badmintonspielerin

AHM steht für:
 Anhaltemitteilung
 Airplane Health Management, Computersystem von Boeing zur Zustandserfassung und Prognostik am Luftfahrzeug
 Bahnhof Husum (DS100-Code)

Abkürzung